Le Championnat d'Italie de rugby à XV 1930-1931 oppose les treize meilleures équipes italiennes de rugby à XV. Le championnat débute en  et se termine par une finale prévue en . Le championnat est disputé par match à élimination directe par matchs aller-retour avec un tour préliminaire dont le GS Mussolini est exempté.

La finale voit la victoire de l'Amatori Milan, dont c'est le , face au Rugby Rome.

Équipes participantes 

 Amatori Milan
 Bologne
 Andrea Doria Genova
 GUF Genova
 Fiat Torino
 GS Mussolini Milan

 Michelin Torino
  Legione Padova
 GUF Padova
 GUF Torino
 Piemonte Sabaudo Torino
 Rugby Rome

Résultats

Tour préliminaire

Phase finale

Vainqueur 

Effectif de l'Amatori Milan champion d'Italie

Allevi
Aymonod
Barzaghi
Baumann
Bonaut
Cazzini

Centinari II
Cesani
Di Bello
Esposti
Gattoni
Montoli

Morimondi
Paselli I
Paselli II
Pellegatta
Perigrini
Rizzini

Sessa
Tagliabue.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
  Site de la Fédération italienne

1930-1931
Sport en Italie en 1930
Sport en Italie en 1931
Rugby à XV en 1930
Rugby à XV en 1931